Die FA Women′s Super League 2016 war die sechste Austragung der höchsten englischen Frauenfußballliga FA WSL. Sie wurde unter dem Dach der Football Association organisiert. Die Saison wurde von März bis November durchgeführt.

Die seit 2014 in zwei Ligaebenen mit acht bzw. zehn Mannschaften ausgetragene Meisterschaft, zwischen denen es einen direkten Auf- bzw. Absteiger gibt, wurde zur Saison 2016 auf neun Mannschaften der ersten Liga aufgestockt.

Der Meister und Vizemeister qualifizierten sich für die UEFA Women’s Champions League 2017/18. Meister wurde erstmals  Manchester City Women, Doncaster musste in die WSL 2 absteigen, die Mannschaft Notts County Ladies FC wurde kurz vor dem Start der folgenden Saison zurückgezogen.

Teilnehmer 
Aufgrund des letzten Platzes der Bristol City im Vorjahr, stiegen diese in die WSL2 ab. Sie wurden durch den Gewinner der WSL2, die  Reading FC Women ersetzt und den Vizemeister der WSL2 Doncaster auf neun Teams aufgestockt.

Tabelle der WSL 1 

| style="vertical-align:top" |

|}

Beste Torschützinnen

Tabelle der WSL 2 

| style="vertical-align:top" |

|}

Siehe auch 
 FA WSL Continental Tyres Cup

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 soccerway.com: WSL 1
  soccerway.com: WSL 2

2016
Fußballsaison 2016